Wilhelm Volz kan syfta på:

* Wilhelm Volz (1855–1901), tysk målare och grafiker
 Wilhelm Volz (1870–1958), tysk geograf och geolog
 Wilhelm August Volz (1877–1929), tysk målare och högskollärare
 Wilhelm Ludwig Volz (1799–1855), tysk militär och högskollärare